Hadžić oder Hadzic (serbokroatisch xǎdʒiːtɕ) ist ein südslawischer Familienname, der sich vom Wortstamm hadži ableitet, der die islamische Pilgerfahrt nach Mekka bezeichnet.

Namensträger:

 Anel Hadžić (* 1989), österreichisch-bosnischer Fußballspieler
 Azra Hadzic (* 1994), australische Tennisspielerin
 Benjamin Hadžić (* 1999), bosnischer Fußballspieler
 Damir Hadžić (* 1984), slowenischer Fußballspieler
 Elvir Hadžić (* 1999), bosnischer Fußballspieler
 Fadil Hadžić (1922–2011), jugoslawischer bzw. kroatischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Goran Hadžić (1958–2016), serbischer Politiker in Kroatien 
 Ismet Hadžić († 2015), jugoslawischer Fußballspieler
 Memnun Hadžić (* 1981), bosnischer Boxer
 Osman Hadžić (* 1966), bosnischer Turbofolk-Sänger
 Sabit Hadžić (1957–2018), jugoslawischer bzw. bosnisch-herzegowinischer Basketballspieler und -trainer
 Tarik Hadžić (* 1994), montenegrinischer Skirennläufer
 Tena Hadžić (* 2004), kroatische Skilangläuferin